

Code 
DEU ou deu est un code qui peut désigner :
 DEU, Allemagne, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 deu, l’allemand, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Patronyme 
 Deu est un nom de famille d'origine champenoise.

Sigle 
DEU est un sigle qui peut désigner :
 Dokuz Eylül Üniversitesi (en français : Université du 9-Septembre), en Turquie.

Code